Воеводовка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Воеводовка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Воеводовка — село в составе города Северодонецк Луганской области.